Ску́я () — латышская фамилия. В переводе хвоя.

Известные носители:
 Скуя, Генрих — ботаник
 Скуя, Линардс — физик
 Скуя, Роберт Оттович — шахматист.